Edmonds se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Stanley Joe Edmonds
 Jennifer M. Edmonds